Коечи има више значења:

 Коечи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Коечи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Коечи (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Коечи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику